1989, jaar in de 20e eeuw van de Gregoriaanse jaartelling
 1989 (album), muziekalbum van de Amerikaanse zangeres Taylor Swift
 NGC 1989, sterrenstelsel in het sterrenbeeld Duif